Antonio Rodríguez puede referirse a:

 Antonio Rodríguez Almodóvar, escritor sevillano (1941);
 Antonio Rodríguez Dovale, futbolista español (1990);
 Antonio Rodríguez García-Vao, periodista español (1862 - 1886);
 Antonio Rodríguez García «Antón», escultor español (1911-1937);
 Antonio Rodríguez de Hita, compositor español (1722-1787);
 Antonio Rodríguez Huéscar, filósofo español (1912-1990);
 Antonio Rodríguez Luna, pintor español (1910-1985);
 Antonio Rodríguez Martín, jurista y escritor español (1859-1932);
 Antonio Rodríguez Martínez, futbolista español (1979);
 Antonio Rodríguez-Moñino, filólogo español (1910-1970);
 Antonio Rodríguez Martínez (el tío de la tiza), músico español (1861-1912);
 Antonio Rodríguez Onofre,  dibujante, grabador y pintor español (1765–ca. 1825);  
 Antonio Rodríguez San Juan, político venezolano, gobernador del estado Vargas desde 2001 (1957);
 Antonio Rodríguez Vicens, político ecuatoriano (1945);
 Antonio Rodríguez, presidente de Comité Olímpico de Argentina;
 Antonio Rodríguez, político peruano del siglo XIX.